Византийский музей — ряд музеев, специализирующихся на коллекционировании и экспонировании произведений искусства периода Византийской империи.

 Византийский музей (Афины)
 Византийский музей (Верия)
 Византийский музей (Кастория)
 Византийский музей (Керкира)
 Византийский музей (Пафос)

См. также 
 Музей византийских и поствизантийских икон